Brigade nord-africaine (BNA) peut faire référence :
 une section policière du service des affaires indigènes nord-africaines, entre 1925 et 1945 ;
les brigades d'infanterie nord-africaine des divisions d'infanterie nord-africaines entre 1928 et 1935 ;
 la Légion nord-africaine, une unité paramilitaire de collaboration, en 1944.